Plea bezeichnet:

 eine Wanze namens Plea minutissima, Plea leachi oder Plea atomaria, deutsch Wasserzwerg
 in angloamerikanisch geprägten Strafprozessen ein Bekenntnis des Angeklagten auf „schuldig“ (guilty plea) oder „nicht schuldig“ (not guilty plea), siehe beispielsweise Strafprozessrecht (Vereinigte Staaten)

Pléa ist der Name folgender Personen:
 Alassane Pléa (* 1993), französischer Fußballspieler